Шірмер; Ширмер

 Август Ширмер (1905—1948) — німецький нацистський пропагандист.
 Адольф Шірмер (1850—1930) — норвезький архітектор.
 Альфред Шірмер (1892—1975) — німецький військово-морський діяч, віце-адмірал-інженер крігсмаріне.
 Астрід Шірмер (* 1942) — німецька оперна співачка і педагогиня.
 Герхард Шірмер (1913—2004) — оберст-лейтенант повітряно-десантних військ Вермахту. За часів Другої світової війни командував парашутним полком Люфтваффе.
 Давид Шірмер (1623—1686) — німецький поет.
 Отто Шірмер (1864—1918) — німецький офтальмолог.
 Ульф Шірмер (* 1959) — німецький диригент.

німецькі прізвища